Abominable peut désigner :
 Abominable, un film d'horreur de Ryan Schifrin sorti en 2006 ;
 Abominable, un dessin animé des studios Dreamworks sorti en 2019 ;
 L'Abominable, un roman de Dan Simmons paru en 2013.

Homonymie de titre